Rogers Cup 2014 (kobiety)
 Rogers Cup 2014 (mężczyźni)